Альфред Андерсонс (; 7 апреля 1879, Дунте, Лифляндская губерния, Российская империя — 1 февраля 1937, Рига, Латвийская Республика) — латышский преподаватель и государственный деятель. Глава города Рига с 1921 по 1928 год.

Биография 

Родился в 1879 году в лифляндском поместье Дунте.
С 1898 по 1907 год учился в Рижском реальном училище.
В 1904 году окончил инженерный факультет Рижского политехнического университета. После учёбы работал преподавателем физики и математики в средних школах. В 1912 году занимал пост директора торгово-коммерческой школы имени Вилиса Олавса. С началом Первой мировой войны Андерсонс встал во главе нескольких рижских предприятий, которые снабжали Русскую императорскую армию. После провозглашения Латвийской республики он вернулся в сферу образования и стал директором Рижской средней школы №4. В 1920 году он был назначен главой отдела образования Рижской думы. В 1921 году Андерсонс занял должность главы города Риги. На этом посту он стал членом рижской масонской ложи «Янов огонь» ().

Примечания

Литература 

Выпускники Рижского реального училища
Выпускники Рижского политехнического института (Российская империя)
Главы Риги
Масоны Латвии